Packer Ditch ist der Name folgender Kanäle in den Vereinigten Staaten:

 Packer Ditch (Colorado), Kanal im Park County, Bundesstaat Colorado
 Packer Ditch (Wyoming), Kanal im Goshen County, Bundesstaat Wyoming